CONCRAB (Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil) foi criada em 1992, a Concrab aglutina as cooperativas e associações de agricultores assentados pela reforma agrária no Brasil. 

A Concrab se organiza através de cooperativas centrais estaduais de reforma agrária, presentes em sete estados do Brasil (Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Ceará, Bahia, e Maranhão). A base associada nas cooperativas afiliadas ao sistema Concrab em geral têm vínculo com o MST.

Ligações externas 
Sítio oficial 

Cooperativas do Brasil
Reforma agrária no Brasil